Thyia (griechisch ; Plural  Thyiades „Thyaden“) ist in der griechischen Mythologie:

 Thyia, eine Nymphe und Winddämonin, Begründerin des Dionysoskultes in Delphi, nach ihr benannt:
 die Teilnehmer der Kultfeiern des Dionysos, siehe Mänaden
 Thyia (Delphi), Kultstätte im Gebiet von Delphi mit einem Altar der Winde
 Thyia (Elis), Mitglied des Kultvereins und Kultfeier des Dionysos in Elis (Pausanias 6,26,1)
 Thyia (Tochter des Deukalion), von Zeus Mutter des Makedon